

Toponyme 

 Arno, atoll des îles Marshall ;
 Arno, fleuve d'Italie qui traverse Florence, Empoli et Pise, en Toscane ;
 Arno, ancien département français, chef-lieu Florence ;
 Arno Bay, ville en Australie-Méridionale ;
 Arnö, localité suédoise.

Personnalités 

 Alice Arno (1946-), actrice française ;
 Ed Arno (1916-2008), dessinateur américain ;
 Nelly Arno (1892-1966), actrice britannique ;

Pseudonyme 

 Arno (1949-2022), chanteur belge ;
 Marc Arno (1946-), romancier français, auteur de roman policier et de roman d'espionnage.

Prénom 
Arno est un prénom masculin pouvant faire référence à :
 Arno (1961-1996), de son vrai nom Arnaud Dombre, un dessinateur de bande dessinée ;
 Arno (1949-2022), de son vrai nom Arnold Charles Ernest Hintjens, un chanteur belge.

Divers 
Arno peut aussi désigner :
 Arno, une série de bande dessinée d'André Juillard et Jacques Martin ;
 , une société brésilienne spécialisée dans l'électroménager propriété du Groupe SEB ;
 HMS Arno (1915), un destroyer britannique mis à la mer en 1915 ;
 Arno, un voilier à coque en acier.

Voir aussi 
 
 
 
 

Homonymie de prénom